Ю́рий Алекса́ндрович Матве́ев (8 июня 1967, Нижний Тагил, Свердловская область) — советский и российский футболист, нападающий; тренер. Мастер спорта СССР (1990).

Карьера 
Футболу учился в ДЮСШ Нижнего Тагила у Виктора Васильевича Глушенкова.

В 1984 году зачислен в состав местного «Уральца».

Окончил горный техникум в Нижнем Тагиле.

В 1988—1989 играл за ведущий клуб Свердловской области — «Уралмаш». В начале 1990 года перешёл в клуб первой лиги «Зенит» (Ленинград), куда его пригласил новый тренер клуба Анатолий Коньков. Однако в середине года вернулся обратно в «Уралмаш».

В начале 1991 года перешёл в клуб высшей лиги «Торпедо» (Москва). Главный тренер команды Валентин Иванов верил в футболиста и в первых играх выпускал его в основе. Однако из-за низкой реализации моментов и физического спада вскоре оказался в дубле «Торпедо». Всего за клуб провёл 12 игр, забил 1 гол. Играл в четвертьфинале Кубка УЕФА против «Брондбю».

В 1992 году снова играл за «Уралмаш». Автор первого мяча «Уралмаша» в высшей лиге чемпионата России (29.03.92 в игре с воронежским «Факелом»). В 1992 году стал лучшим бомбардиром первого чемпионата России — 20 голов в 28 матчах.

В середине года получил вызов в сборную России, в составе которой провёл матч против сборной Мексики (2:0).

По итогам года стал обладателем приза «Второе дыхание» (1992), который был учреждён редакцией газеты «Уральский рабочий».

В начале 1993 года получил тяжёлую травму, из-за которой пропустил большую часть сезона и выбыл из числа кандидатов в сборную. В ноябре уехал играть за турецкий «Анкарагюджю». В 1994—1995 снова играл за «Уралмаш».

В 1996 году перешёл в московский ЦСКА, откуда во второй половине сезона переехал в клуб из Южной Кореи «Сувон Самсунг Блюуингз».

В 1998 году стал игроком «Ростсельмаша». За 3 года в команде провёл 65 игр, забил 17 мячей.

В 2000 году играл за «Локомотив» (НН), который стал последним профессиональным клубом в его карьере. Всего в высшей лиге чемпионата России в составе 4 команд сыграл 166 матчей, забил 62 мяча.

По окончании активной карьеры занимался бизнесом. Периодически выступал за различные любительские коллективы города и области. Так, в 2004 году забил 18 мячей за нижнетагильскую «Фортуну».

С января 2008 года — тренер, а с июня по декабрь 2011 года — главный тренер ФК «Урал». В 2020—2021 годах также занимал эту должность.

В сборной 
Сыграл 4 матча в составе сборной России, в том числе в первом матче в новейшей истории сборной:
 16 августа 1992. Товарищеский матч. Россия — Мексика — 2:0. 79 мин, был заменён / «Уралмаш»
 13 февраля 1993. Товарищеский матч. США — Россия — 0:1. 21 мин, вышел на замену / «Уралмаш»
 17 февраля 1993. Товарищеский матч. Сальвадор — Россия — 1:2. 13 мин, вышел на замену / «Уралмаш»
 21 февраля 1993. Товарищеский матч. США — Россия — 0:0. 45 мин, вышел на замену / «Уралмаш»

Достижения

Командные 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1991 (в составе ФК «Торпедо» Москва)
 Финалист Кубка СССР: 1990/1991 (в составе ФК «Торпедо» Москва)

Личные 
 В списках 33-х лучших футболистов чемпионата России (2): № 2 — 1992 («Уралмаш»), 1998 («Ростсельмаш»)
 Обладатель приза «Второе дыхание» (1992).
 Лучший бомбардир первого чемпионата России (1992 год) — 20 голов в 28 матчах («Уралмаш»)
 Лучший бомбардир клуба «Уралмаш» в чемпионате России (3): 1992 — 20 голов; 1994 — 9; 1995 — 9
 Лучший бомбардир клуба «Ростсельмаш» в чемпионате России: 1998 — 14 голов

Семья 
Жена Ирина, две дочери. В 1950—1960-е годы за «Уралец» играл отец Александр Николаевич Матвеев.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте zenit-history.ru
 Все голы за российские команды
 «Клуб 100» российских бомбардиров. Несостоявшиеся. Матвеев.//«Спорт-Экспресс», 30 сентября 2003

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Уралец»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Сувон Самсунг Блюуингз»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Урал»
Тренеры ФК «Урал-2»